RBC — аббревиатура:

 Real business-cycle theory — теория реального делового цикла
 Royal Bank of Canada

См. также 
 РБК (значения)